Коровье — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровье — село в Володарском районе Астраханской области.
 Коровье — село в Мишкинском районе Курганской области.

Украина 
 Коровье — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.

Озёра 
 Коровье — в Костанайской области.
 Коровье — в Ивановской области.

См. также 
 Коровье Село